Název Zámecká lípa nese vícero památných stromů:

 Zámecká lípa (Boskovice) – Boskovice, okres Blansko
 Zámecká lípa (Černovice) – Černovice, okres Pelhřimov
 Zámecká lípa (Chudenice) – Chudenice, okres Klatovy
 Zámecká lípa (Kout na Šumavě) – Kout na Šumavě, okres Domažlice
 Zámecká lípa (Loučná nad Desnou) – Loučná nad Desnou, okres Šumperk
 Zámecká lípa (Mimoň) – Mimoň, okres Česká Lípa
 Zámecká lípa (Studénka) – Studénka, okres Nový Jičín